Правиков — фамилия. 

Известные носители: 

 Правиков, Александр Фёдорович (1772—1820) — русский архивист; продолжатель «дела жизни» своего отца Ф. Д.Правикова.
 Правиков, Дмитрий Александрович (1863—1941) — русский военный деятель, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов.
 Правиков, Фёдор Денисович (1750—1820) — российский юрист и архивариус; составитель «Памятника из законов, руководствующего к познанию приказного обряда, собранного по азбучному порядку».

См. также 
 Правиковы — дворянский род.

Примечания